Dawid I Kuropalates (IX w.) – książę gruzińskiej Iberii
 Dawid I Szkocki (1084-1153) – król Szkocji
 Dawid I (1569-1602) – król gruzińskiej dzielnicy Kachetii